Robert Schumann (1810-1856), een Duits componist
Clara Schumann (1819-1896), een Duitse pianiste en componiste, echtgenote van Robert Schumann
Camillo Schumann (1872-1946), een Duits componist, pianist en organist
Richard Schumann (1882-1973), een Duits componist, dirigent, violist en trombonist
Ralf Schumann (1962), een Duits olympisch schutter
Nils Schumann (1978), een Duitse atleet
Schumannresonantie, een elektromagnetisch verschijnsel in de atmosfeer, vernoemd naar Winfried Otto Schumann

Zie ook 
Schuman (doorverwijspagina)